Zacher ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Zacher (1861–1911), deutscher klassischer Philologe und Romanist
 Alexander Zacher (1814–1889), deutscher Gutsbesitzer und Parlamentarier
 Christin Zacher (* 1970), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Daniel Zacher (* 1988), deutscher Fußballtorwart
 Friedrich Zacher (1884–1961), deutscher Zoologe und Botaniker
 Gerd Zacher (1929–2014), deutscher Komponist, Organist und Musikwissenschaftler
 Hannes Zacher (* 1979), deutscher Psychologe
 Hans Zacher (1912–2003), deutscher Luftfahrtpionier
 Hans F. Zacher (1928–2015), deutscher Jurist
 Heidi Zacher (* 1988), deutsche Freestyle-Skifahrerin
 Julius Zacher (Ernst Julius August Zacher; 1816–1887), deutscher Germanist
 Konrad Zacher (1851–1907), deutscher klassischer Philologe
 Nina Zacher (1970–2016), Gastronomin und ALS-Aktivistin
 Peter Zacher (1939–2014), deutscher Musikwissenschaftler und Journalist
 Peter Zacher (Fußballspieler) (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Rolf Zacher (1941–2018), deutscher Schauspieler und Musiker
 Rosemarie Zacher (* 1966), deutsche Künstlerin, Illustratorin und Kunstpädagogin

Siehe auch:

 Zachert, Zachar, Zacherl, Sacher, Zaher